Левобережное кладбище:

 Левобережное кладбище — в Воронеже.
 Левобережное кладбище — в Магнитогорске.